Larrazábal hace referencia a varios artículos:

Personas
Raimundo Echevarría y Larrazábal, poeta chileno
Salas Larrazábal, varios artículos;
Wolfgang Larrazábal, vicealmirante de la Armada de Venezuela;

Lugares
Larrazábal (Metrobús), Buenos Aires;
Larrazábal (Premetro de Buenos Aires), estación tranviaria;

Además
Discurso de Larrazábal, pronunciado por Sabino Arana el 3 de junio de 1893;